Gucheng Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gucheng Xian (härad i Kina, Hebei), 
 Gucheng Xian (härad i Kina, Hubei), 

Robotskapade Kinaförgreningar